Флаг Ку́пинского муниципального района Новосибирской области Российской Федерации.

Флаг был утверждён решением одиннадцатой сессии Совета депутатов Купинского района Новосибирской области от 21 февраля 2006 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 2443.

Флаг разработан Сибирской геральдической коллегией.

Описание 
«В золотом поле с лазоревой оконечностью, обремененной серебряной щукой, червленый четырехконечный крест с концами в виде языков пламени, между которыми размещено по три зеленых  листа.

Отношение ширины флага к его длине 2:3».

Символика флага 
Символика флага основана на аналогичной символике герба Купинского района.

Ссылки 
 Флаг Купинского района в базе данных Геральдика.ру

Примечания